Шотландский Премьер Дивизион 1982/1983 () — 86-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 4 сентября 1982 года и закончился 14 мая 1983 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Результаты чемпионат Шотландии на statto.com 
 Чемпионат Шотландии на rsssf.com

1982/1983
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1982 году
Спорт в Шотландии в 1983 году